Satoru Noda – fumettista giapponese
 Satoru Noda – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 giapponese